Topalović ist der Familienname folgender Personen:

 Branko Topalović (* 1944), serbischer Fußballspieler 
 Elvira Topalovic (* 1965), deutsche Germanistin
 Dobrivoje Topalović (1944–2020), jugoslawischer bzw. serbischer Sänger
 Slobodan Topalović  (1952–1994), serbischer Fußballspieler
 Živko Topalović (1886–1972), jugoslawischer Politiker